Округ Сьерра ():
 Сьерра (округ, Калифорния)
 Сьерра (округ, Нью-Мексико)